Сапу́н — деревня в Вачском районе Нижегородской области России. Входит в состав Новосельского сельсовета.

География 
Находится на высоком правом берегу реки Оки, так называемых Перемиловских горах, на расстоянии около 3 км на северо-запад от села Яковцево, в 106 км от Нижнего Новгорода.

История 
В прошлом — деревня Яковцевской волости Муромского уезда Владимирской губернии.
 Князь Трубецкой С. В. в своем имении Сапун прожил последние годы жизни (1855—1859). Здесь с ним находилась Лавиния Жадимировская, из-за связи и побега с которой, Трубецкой был арестован и, впоследствии, лишен чинов, боевых наград и княжеского титула.
 В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год в составе прихода села Яковцево упоминается деревня Сапун, в которой 37 дворов крестьянских и 2 бобыльских.
 В «Историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской Епархии» за 1897 год сказано, что в деревне Сапун 99 дворов.
Название деревни, вероятно, происходит от высокой горы, на которой располагается деревня, в которую (по словам местных жителей) пока взойдешь — посопишь.
окрестные горы тоже имеют свои названия — Баба Яга и Княгиня-гора (около Елемейки), Пест.

Население

Инфраструктура 

Деревня Сапун не телефонизирована, но в ней установлен «красный» таксофон с номером (83173) 6-29-47.

В деревне имеется пожарный водоём.

Добраться до деревни можно по грунтовой насыпи или по полю, асфальтовая дорога до деревни не проложена.

Участок леса по склону коренного берега Оки между деревней Сапун и пристанью Пожога площадью 134,7 га — памятник природы регионального значения.

На расстоянии 500 м от деревни на запад находится памятник археологии XI—XIII века н. э. «Селище Сапун».

Источники 
 Добронравов В. Г., Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской Епархии. Владимир, 1897, с. 335—339. Яковцевский приход.

Примечания

См. также 
 Муромский уезд (карта)

Населённые пункты Вачского района